Toto je seznam obcí v departementu Gers ve Francii, jichž je celkem 463:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Gers